Los Andes ist der Name folgender Provinzen:

 Provinz Los Andes (Bolivien), im Departamento La Paz
 Provinz Los Andes (Chile), in der Región de Valparaíso